Als Florissant-Klasse werden zwei Klassen von Kriegsschiffen der französischen Marine bezeichnet:

 eine Klasse von zwei 70-Kanonen-Linienschiffen, siehe Florissant-Klasse (1671)
 eine Klasse von zwei 74-Kanonen-Linienschiffen, siehe Florissant-Klasse (1750)